Neuse – rzeka w Stanach Zjednoczonych, w Karolinie Północnej
Gminy w USA:
 Neuse (ang. Neuse Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Lenoir
 Neuse (ang. Neuse Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wake